Samuel Augustus Barnett, angielski duchowny
 Samuel Jackson Barnett, odkrywca magnetycznego efektu Barnetta
 Samuel Barnett (aktor), angielski aktor filmowy i teatralny